

Astronomia
 2232 Altaj – asteroide della fascia principale

Geografia
 Altaj – città della Mongolia capoluogo della Provincia del Gov’-Altaj
 Monti Altaj – catena montuosa della Siberia in Russia
 Repubblica dell'Altaj – repubblica della Federazione Russa
 Territorio dell'Altaj – Kraj della Russia adiacente alla Repubblica dell'Altaj

Altro
 Altaj – gruppo etnico della Russia
 Altai – romanzo di Wu Ming

Pagine correlate 
 Altay

Altri progetti